Marian Wiśniewski – polski dominikanin, duszpasterz akademicki, rekolekcjonista, działacz opozycji antykomunistycznej
Marian Wiśniewski – oficer Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej
 Marian Wiśniewski – polski aikidoka 
 Marian Wiśniewski – kierownik Katedry Statystyki i Ekonometrii Uniwersytetu Warszawskiego, przewodniczący Komitetu Obywatelskiego ds. Bezpieczeństwa Emerytalnego